Lista das 745 comunas do departamento francês de Sena Marítimo.

|}

(CAR) Communauté d'agglomération Rouennaise, criada em 2000.
(CAH) Communauté d'agglomération Havraise, criada em 2001.
(CAE) Communauté d'agglomération Elbeuf-Boucle de Seine, criada em 2000.
(CAD) Communauté d'agglomération de la Région Dieppoise, criada em 2003.

Sena Marítimo